Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Александрович (род. 1963) — российский общественный деятель, специалист по связям с общественностью.
 Зверев, Сергей Алексеевич (1912—1978) — советский государственный деятель, министр оборонной промышленности СССР.
 Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — российский дизайнер причёсок, визажист и стилист, модельер, художник, певец и актёр, телеведущий.
 Зверев, Сергей Афанасьевич (1900—1973) — якутский народный певец и сказитель Олонхо.
 Зверев, Сергей Иванович — общий для разных писателей (один из них — Валерий Рощин) псевдоним, под которым издательство «Эксмо» выпускает остросюжетные романы и повести.
 Сергий (Зверев) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Елецкий.